Mui, synoniem voor suatiegeul
 Mui (Estland), dorp in Estland, gemeente Saaremaa
 Mũi Né, plaats in Vietnam, regio Đông Nam Bộ
 Muistroom, zeewaarts gerichte stroming in zee nabij de kust